Aneks – załącznik do określonego dokumentu (np. umowy, aktu, pisma) zawierający związane z nim dodatkowe informacje
 Aneks – czasopismo
 Aneks – wydawnictwo książkowe założone 1975 w Londynie
 Zespół Filmowy Aneks

Przypisy